

Codici 
 AZZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ambriz (Angola)
 azz – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Sierra di Puebla

Musica 
 Azz...  – Album del 1995 di Federico Salvatore, contenente l'omonima canzone.